Hautapu ist der Name folgender geographischer Orte in Neuseeland:

 Hautapu Channel, eine Meerenge an der Westküste der Coromandel Peninsula
 Hautapu River (Mohaka River), ein Fluss in der Region Hawke's Bay
 Hautapu River (Rangitīkei River), ein Fluss in der Region Manawatū-Whanganui

 HMNZS Hautapu, ein Minenräumer der neuseeländischen Marine